Uzumaki est le titre original de Spirale, un manga de Junji Itō.
 Uzumaki est un film japonais réalisé en 2000 par Higuchinsky, basé sur le précédent manga.
 Naruto Uzumaki est le personnage principal du manga Naruto.